Hermanas de la Providencia o de la Divina Providencia puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de algunos institutos de vida de consagrada de la Iglesia católica:

 Hermanas de la Providencia (rosminianas), fundadas por Antonio Rosmini, en Sacro Monte di Domodossola (Italia), en 1832;
 Hermanas de la Providencia de Gap, fundadas por Nicolas-Augustin de la Croix d'Azolette, en Gap (Francia), en 1838;
 Hermanas de la Providencia de La Pommeraye, fundadas por Marie Moreau, en La Pommeraye (Francia), en 1816;
 Hermanas de la Providencia de Montreal, fundadas por Émilie Tavernier Gamelin, en Montreal (Canadá), en 1828;
 Hermanas de la Providencia de Ruillé-sur-Loir, fundadas por Jacques-François Dujarié, en Francia, en 1806;
 Hermanas de la Providencia de San Andrés, fundadas por Antoine Gapp, en Hottviller (Francia), en 1806;
 Hermanas de la Providencia de San Gaetano de Thiene, fundadas por Luigi Scrosoppi, en Udine (Italia), en 1845;
 Hermanas de la Providencia de Saint Mary-of-the-Woods, fundadas por Teodora Guérin, en Saint Mary-of-the-Woods (Estados Unidos), en 1843;
 Hermanas de la Providencia de San Vicente de Paúl, fundadas por Edward John Horan, en Kingston (Canadá), en 1861;
 Hermanas de la Providencia de Troyes, fundadas por Nicolas Boigegrain, en Troyes (Francia), en 1834;
 Hermanas de la Divina Providencia de Baldegg, fundadas por Josef Leonz Blum y Joseph Widmer, en Baldegg (Suiza), en 1830;
 Hermanas de la Divina Providencia de Leópolis, fundadas por Antonieta Mirska y Łukasz Baraniecki, en Leópolis (Ucrania), en 1857;
 Hermanas de la Divina Providencia de Maguncia, fundadas por Wilhelm Emmanuel von Ketteler, en Maguncia (Alemania), en 1841;
 Hermanas de la Divina Providencia de Ribeauvillé, fundadas por Louis Kremp, François-Xavier Hurstel y Madeleine Ehrhard, en Molsheim (Francia), en 1783;
 Hermanas de la Divina Providencia de Saint-Jean-de-Bassel, fundadas por Charles de Forbin-Janson, en Saint-Jean-de-Bassel (Francia), en 1838;
 Hermanas de la Divina Providencia de San Antonio, fundadas por Claude Dubois, en Galveston (Estados Unidos), en 1866;
 Hermanas de la Divina Providencia de Sankt Mauritz, fundadas por Eduard Michelis, en Münster (Alemania), en 1842;
 Hermanas de la Divina Providencia para la Infancia Abandonada, fundadas por Francesco Torta, en Piacenza (Italia), en 1921;
 Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, fundadas en Bélgica en 1887;
 Hermanas de la Providencia Social Cristiana, fundadas por Josefina Garcés Baena, en La Estrella (Colombia), en 1968.

it:Suore della Provvidenza (Montréal)